Чемпионат Польши по футболу 1936 — 10-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победителем чемпионата стал Рух.

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Рух (Хожув)
 Вице-чемпион: Висла (Краков)
 Вылет: Шлёнск (Свентохловице) и Легия (Варшава).

Турнирная таблица 

 После окончания сезона стало известно о подкупе командой Демб (Катовице) вратаря Шлёнска (Свентохловице) Мроза за 300 злотых. Принято решение о присуждении команде технических поражений во всех матчах следующего сезона.

Бомбардиры

Финальная часть переходного турнира

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Примечания 

1936
Польша
Спорт в Польше в 1936 году